Cássia dos Coqueiros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cássia dos Coqueiros (ort), São Paulo, 
 Cássia dos Coqueiros (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar